La liste des villes et villages fleuris de la Charente-Maritime dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de la Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine.

En 2022, 38 communes du département figurent au palmarès du concours, soit deux communes de moins par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 38 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 2 communes. 
 3 fleurs : 10 communes.
 2 fleurs : 12 communes.
 1 fleur : 14 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Charente-Maritime labellisées « Ville ou village fleuri » :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Royan (2019)

Prix nationaux 

 Prix station verte : Marans (2009).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Charente-Maritime
Liste en rapport avec la Charente-Maritime